Australië
Bass River (Victoria), een relatief korte kustrivier
Canada
Bass River (New Brunswick), gemeenschap in Weldford Parish, Kent County
Bass River (Nova Scotia), gemeenschap in Colchester County en kleine rivier daarin gelegen
Verenigde Staten
Bass River (Michigan), een zijrivier van de Grand River in Ottawa County
Bass River (Massachusetts), een estuarium en dorp in South Yarmouth, Massachusetts, Verenigde Staten
Bass River (New Jersey), een zijrivier van de rivier de Mullica